Неом () — может означать:

 Неом — саудовский проект умного и туристического трансграничного города.
  — аэропорт в Саудовской Аравии.